Калибрахоа () — род растений семейства .

Ботаническое описание 
Небольшие кустарники, реже однолетние травы. Листья различной формы.

Цветки фиолетовые (есть сорта с белой, розовой, красной, жёлтой или коричневатой окраской). Венчик слегка зигоморфный, воронкообразный. Плод — септицидная, двустворчатая коробочка, содержащая до 60 семян.

Хромосомное число 2n = 18.

Таксономия 
,  [La Llave & Lexarza] 2: 3 (1825).

Род назван в честь мексиканского ботаника  (1764—1833).

Синонимы

Виды 
Род включает 30 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Паслёновые
Таксоны растений, названные в честь людей